Wilhelmina "Will" Vandom è la protagonista del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata, nel manga e nel videogioco.

Personalità e caratteristiche 
Will ha 14 anni, è una ragazza dolce, sensibile, chiusa e timida, molto legata alla madre e alle sue care amiche. Ha i capelli rossi e grandi occhi castani. Fisicamente non si piace molto e non ama vestirsi in modo elegante. È una ragazza molto sicura delle proprie idee e non si lascia condizionare dagli altri. Quando si trasforma, diventa una leader coraggiosa, decisa e determinata. Ama biologia e scienze, mentre detesta la matematica, ed è molto brava a nuotare, vincendo numerose medaglie ai campionati. Ama gli animali, in particolare le rane, infatti colleziona ogni oggetto che le raffiguri. Soffre di allergie stagionali.

Biografia

Fumetto 
Wilhelmina Vandom, chiamata semplicemente Will, nasce il 19 gennaio. Cresce nella città di Fadden Hills con i genitori Susan e Thomas che, quando lei compie tredici anni, si separano dopo un lungo periodo di difficoltà, cominciato con le ripetute assenze di suo padre quando lei era piccola e i conti in banca di Susan ripetutamente prosciugati. È a questa età che Will comincia a rendersi conto di avere dei poteri, in particolare la capacità di leggere nella mente delle persone: scoperto così che le sue amiche la compatiscono per la separazione dei genitori e faticano a sopportarla, accetta il trasferimento con la madre a Heatherfield, un anno dopo.

A differenza di Susan, che è molto ottimista, Will inizialmente odia la città. Presto fa amicizia con cinque care ragazze, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin Lin e, in particolare, Elyon, conosciute allo Sheffield Institute, dove frequenta la 3A. Durante la notte di Halloween, ad una festa scolastica Will conosce Matt Olsen e se ne innamora. A causa di Uriah e dei suoi amici, che fanno esplodere una zucca gigante, la situazione precipita ma, grazie ai loro inspiegabili poteri, le ragazze riescono a sistemare tutto. Rendendosi conto di avere molto in comune, il giorno dopo Cornelia, Irma, Will e Taranee si riuniscono a casa di Hay Lin per chiarire la situazione, e qui Yan Lin, la nonna di Hay Lin, dona a Will il Cuore di Kandrakar, nominandola leader delle Guardiane, il cui compito è proteggere la Muraglia dalle creature perfide del Metamondo. Mentre combattono contro il malvagio Principe Phobos e contro Elyon, che le ha tradite passando dalla parte dei nemici, inizia a uscire con Matt e a lavorare al negozio di animali del nonno di quest'ultimo.

Dopo la sconfitta di Phobos, Cornelia si separa dal gruppo e Will apprende dalla madre che, finito l'anno scolastico, si trasferiranno in un'altra città, ma poi, ascoltando i consigli della figlia, cambia idea. Mentre usa la magia insieme a Irma, Taranee e Hay Lin, le quattro Guardiane creano inavvertitamente un Cangiante che ruba loro i poteri, lasciandole inermi. Pur senza magia, le quattro riescono a raggiungere Kandrakar, dove scoprono che è stata Luba a favorire la creazione del Cangiante, e riottengono i poteri. Dopo essersi riappacificata con Cornelia, Will sogna una voce che le chiede di darle il Cuore di Kandrakar. Al rifiuto della ragazza, delle mani la afferrano e, al suo risveglio, Will scopre sul braccio il marchio di un Cuore spezzato: grazie a Yan Lin, apprendono del risveglio della ex-Guardiana malvagia Nerissa. Mentre quest'ultima le tormenta insinuandosi nei loro incubi, Will e Hay Lin scoprono una lettera dell'ex-Guardiana Kadma e vanno a parlare con lei: scoprono così che la donna abita a Fadden Hills e che ha tenuto costantemente Will sotto controllo. La ragazza è sempre più confusa e teme di poter diventare come Nerissa: inizia a sospettare delle amiche e decide di rivelare il suo segreto a Matt mostrandogli il Cuore, ma in realtà si tratta di Nerissa, che ruba il gioiello. Grazie al diario dell'ex-Guardiana Halinor, donatole da Kadma, Will entra in contatto con Cassidy, una delle precedenti Guardiane, che le dona una copia del Cuore di Kandrakar, la Luce di Cassidy. Durante lo scontro finale con Nerissa, le due si contendono il Cuore di Kandrakar, e alla fine è Will a ottenerlo; poi, insieme alle altre, distrugge la nemica. Tornata a casa, la ragazza scopre dalla sua Goccia Astrale che Matt ha abbracciato un'altra. Will conosce la ragazza in questione, Mandy Anderson, e a causa della sua gelosia rovina il rapporto con Matt. Capendo poi che tra i due non c'è niente, diventa amica di Mandy e si riappacifica con il ragazzo. Intanto, suo padre, Thomas, ritorna: Will ne è felice e stringe un buon rapporto con lui, che viene rovinato scoprendo che l'uomo ricatta sua madre per avere dei soldi, minacciando di portarle via Will. La situazione viene risolta da Kadma, che lo paga. Mentre escono a festeggiare, però, il ghiro di Will muore investito da una macchina.

Mentre Will si riprende dalla morte del ghiro, il gruppo si divide, poiché Taranee, Cornelia e Hay Lin partono per un viaggio-studio al Redstone College. Taranee, inoltre, si prende una pausa dalle W.I.T.C.H. e viene sostituita dalla guerriera Orube: al nuovo quintetto viene assegnato il compito di negoziare con Ari, sovrano di Arkhanta, che prova un forte risentimento nei confronti di Kandrakar perché l'Oracolo non ha guarito suo figlio Maqi. Ralph Sylla, un agente dell'Interpol, scopre il loro segreto e i suoi superiori rapiscono Will per studiarla, ma prendono erroneamente la sua Goccia Astrale. Liberata dall'Oracolo, la finta Will scappa insieme alle altre Gocce Astrali per non continuare a vivere la vita di qualcun altro. Ritrovate da Orube, l'Oracolo concede loro una nuova esistenza e le W.I.T.C.H. sono così costrette a rinunciare a loro. Nel frattempo, liberano Yua, la banshee che realizza tutti i desideri di Ari, ma la creatura fa del male a Maqi e Will, insieme alle altre, cede al bambino il dono di Xin Jing per guarirlo.

Mentre Will inizia a sospettare che tra Orube e Matt stia nascendo qualcosa, litigando per questo motivo con entrambi, viene chiamata a Kandrakar per testimoniare contro l'Oracolo, e assiste alla sua deposizione. Il nuovo Oracolo, Endarno, le chiede di restituire il Cuore di Kandrakar, ma la ragazza non riesce a soddisfare la sua richiesta. Will fa pace con Matt durante un pomeriggio al parco divertimenti, ma durante l'appuntamento Cedric, liberato da Endarno, li attacca e la giovane, per salvare Matt, è costretta a utilizzare davanti a lui il Cuore di Kandrakar. La giovane Vandom gli racconta così il segreto delle Guardiane. Will riceve in sogno la visita di Yan Lin, che le affida l'essenza della Luce di Meridian, datale da Elyon, imprigionata da Endarno, per recuperare la Corona di Luce, oltre a rivelarle che il nuovo Oracolo è, in realtà, Phobos sotto mentite spoglie. Con l'essenza dentro di sé, Will riesce a prendere la Corona di Luce e a liberare Elyon dalla Torre delle Nebbie, oltre ad annullare lo scambio di corpi tra Phobos ed Endarno.

Susan annuncia alla figlia l'intenzione di sposarsi con Collins, e Will prende molto bene la notizia. Alle Guardiane viene affidato il compito di sorvegliare Cedric, mandato sulla Terra in cerca di redenzione. Poco dopo, Matt viene imprigionato nel Libro degli Elementi e la ragazza incolpa Cedric di quanto accaduto. Insieme alle altre Guardiane, si mette alla ricerca delle pietre degli elementi che permetteranno di aprire i lucchetti del Libro. La pietra dell'energia è il Cuore di Kandrakar, ma Will non vuole cederlo, così lei, le W.I.T.C.H. e Orube vengono risucchiate dentro al volume: qui sconfiggono l'entità che imprigionava Matt, Johnathan Ludmoore, trasformandosi negli elementi stessi.

Dopo molte battaglie, le ragazze riescono a sconfiggere dei mostri d'ombra che assorbono la forza vitale, i Ragorlang, e la loro proprietaria, Tecla Ibsen. Poco dopo, Matt, inviato dall'Oracolo, ruba loro il Cuore di Kandrakar e i poteri, donandogliene di nuovi, più potenti ma difficili da controllare. Intanto, Susan comunica a Will di essere incinta: la ragazza prende molto bene la notizia di un nuovo fratellino, William, che nasce successivamente. Per gestire i propri nuovi poteri, Will deve trovarne la radice: la individua nei suoi legami con coloro che ama, le W.I.T.C.H., la sua famiglia e Matt. Mentre la cerca, la giovane Vandom viene ipnotizzata dalla Dark Mother, ex-regina della primavera, che la obbliga a liberarla per vendicarsi di Kandrakar. Insieme alle W.I.T.C.H., Will la sconfigge, imprigionandola nella roccia; poi, con i loro poteri, creano delle nuove fondamenta per la Fortezza, la cui stabilità era stata minata dalla Dark Mother.

Tempo dopo, scoperta l'esistenza a Heatherfield di alcuni bambini magici, Yan Lin affida alle W.I.T.C.H. il compito di insegnare loro a usare i poteri. Nel mentre, Will viene posseduta da una naiade, una creatura che la priva delle sue energie. La giovane viene salvata dall'intervento di Taranee. Quando il piccolo William viene rapito da Liam e portato nel Mondo Veloce, Will corre a salvare il fratello insieme alle altre Guardiane, riuscendo ancora una volta a sconfiggere i nemici.

Successivamente, le W.I.T.C.H. vengono messe di fronte alla scelta se rinunciare ai propri poteri o compiere delle prove per essere promosse a Sovrane Magiche: accettano quest'ultima opzione e, dopo aver superato con successo i vari test, ottengono la capacità di fondersi nella guardiana Sixtar e il controllo su uno dei cinque sensi. A Will spetta la vista.

Cartone animato 
La storia di Will nella versione animata è più o meno la stessa del fumetto, con alcune differenze.

La ragazza e sua madre si sono da poco trasferite a Heatherfield. Will ha conosciuto Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin, ma è ancora considerata un'estranea, soprattutto da Cornelia. Un pomeriggio, viene invitata a casa di Hay Lin: qui la nonna della ragazzina, Yan Lin, rivela alle cinque che loro sono le Guardiane della Muraglia, affidando a Will il compito di guidare il gruppo e custodire il Cuore di Kandrakar. Insieme alle altre, si allena nell'uso dei poteri, quando da un Portale della Muraglia appare Caleb, un ragazzo che chiede loro aiuto prima di essere catturato da un mostro. Poco dopo, Will viene rapita da Cedric, che la porta da Phobos per farsi dire dov'è il Cuore di Kandrakar. Imprigionata nelle segrete insieme a Caleb, viene liberata dalle amiche. La ragazza, successivamente, riceve in regalo da Matt un moscardino, Mister Higgles, e inizia a uscire con il ragazzo, che scopre anche il loro segreto.

Dopo la sconfitta di Phobos e la distruzione della Muraglia, Will scopre di avere un nuovo potere: quello di parlare con gli apparecchi elettronici. Apprende inoltre che il suo potere si chiama "Quintessenza". La ragazza deve affrontare, oltre all'ex-Guardiana malvagia Nerissa e a Phobos, che è tornato, anche problemi sul piano personale: la relazione di sua madre con il professor Collins, quella di suo padre con la giovane Sarina, la trasformazione di Matt in Shagon.

Famiglia e affetti 
Uno dei suoi amici più fidati è un ghiro, trovato insieme a Matt, che adotta e tiene a casa con sé. Durante la serie, però, l'animale muore investito da una macchina.

Una persona molto importante per lei è Matt Olsen, un ragazzo della sua stessa scuola che diventerà il suo fidanzato. Will gli rivelerà il suo segreto di Guardiana.

Will ha un rapporto altalenante con sua madre Susan, con cui litiga spesso, soprattutto in merito alla relazione della donna con il suo professore, Dean Collins. Successivamente, comunque, la giovane Vandom stringe un buon rapporto con l'uomo, e approva la decisione della madre di sposarsi con lui. Susan è anche la sua migliore confidente. Altri motivi di contrasto tra Will e la madre sono la mancanza di fiducia, dovuta alla doppia vita di Will, e la protettività della donna nei suoi confronti.

Will non ha nessun rapporto con suo padre Thomas, che se ne è andato quando era molto piccola. Quando l'uomo, però, ritorna, in un periodo in cui i rapporti con sua madre sono tesi, la ragazza ne è felicissima. Inizia a fidarsi di lui, ma resta delusa scoprendo che Thomas sta ricattando Susan: se non gli darà dei soldi, porterà via Will.

Nel gruppo delle W.I.T.C.H., la giovane si scontra spesso con Cornelia, che la ritiene troppo sensibile e debole per fare da leader. La sua migliore amica, invece, è Taranee, la prima persona conosciuta dopo il suo arrivo a Heatherfield, che condivide con lei un carattere riservato e tranquillo.

Poteri e abilità 
Will è la custode del Cuore di Kandrakar, grazie al quale può trasformare le sue amiche in Guardiane, chiudere e in seguito aprire i portali e creare Gocce Astrali. Non ha poteri legati alla natura, ma governa la Pura Energia ("Quintessenza" nel cartone animato), definita "il potere che lega gli altri" dalla settima serie New Power. Durante questa serie, inoltre, non viene più mostrata con il Cuore, e non lo nomina nemmeno quando utilizza i suoi poteri. Will viene di nuovo disegnata con il Cuore nel numero 100.

Condivide alcuni poteri con le sue compagne (come l'invisibilità, il teletrasporto e la telepatia), mentre ne ha alcuni solo suoi:
 Individuazione di fenomeni magici
 Empatia con gli animali
 Parlare con gli apparecchi elettronici
 Causare cortocircuiti
 Scagliare raggi elettrici
 Vista potenziata, per poter scorgere cose mai viste.
 Dare vita agli oggetti tramite il suo potere
 Lanciare raggi di Energia Pura dal Cuore di Kandrakar
Nella serie animata, inoltre, può volare, al contrario del fumetto.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Studenti immaginari